Antonio Gómez (jurist) (na 1500 - vóór 1572), een Spaanse natuurrechtgeleerde. 
 Antonio Gómez Fernandez, een voormalig langebaanschaatser.
 Antonio Gomez (samenzweerder), een Italiaanse samenzweerder die op 14 januari 1858 een mislukte aanslag op Napoleon III pleegde.
 Antonio Gómez Moral (1939), Spaans wielrenner